Boum ist der Familienname folgender Personen:
 Hemley Boum (* 1973), kamerunische Schriftstellerin
 Josef Boum (* 1989), kamerunischer Fußballspieler

La Boum steht für:
 La Boum – Die Fete, französischer Film von Claude Pinoteau (1980)
 La Boum 2 – Die Fete geht weiter, französischer Film von Claude Pinoteau (1982)
 La-Boum, deutsche Band

Siehe auch: